Ге́рцогство Васко́нія () — середньовічне герцогство на південному заході сучасної Франції і частково на північному заході сучасної Іспанії (теперішні Країна Басків і Наварра) у VII — IX століттях.

Назва 
 Герцогство Васконія (; , , ) — походить від античного племені васконів, предків сучасних басків.
 Васконське герцогство ()
 Васконсько-Новемпопуланське герцогство ()
 Васконське князівство — від української ранньомодерної традиції перекладати  (герцогство) як «князівство», а  — як «князь»; хоча в середьновічній латині українському «князю» відповідає .

Історія

Заснування 
Створене у 602 році герцогство обійняло землі колишньої римської провінції Аквітанія Новемпопулана — ядро формування майбутньої історичної Гасконі. З часом Васконське герцогство включило у свій склад і землі Піренейського регіону, заселені власне васконами, що в майбутньому стали основою формування королівства Наварра (Памплона).

Дуже рано Васконське герцогство підпало під вплив Аквітанії — завдяки особистій унії в 660 році. У 715 герцог Едо прибирає титул «принцепс Аквітанії», що означало фактичну незалежність об'єднаних земель герцогств Аквітанії та Васконії, однак невдовзі знову визнає зверхність Франкського королівства. У 746 році Аквітанія і Васконія остаточно підпорядковані Франкському королівству. 

Близько 770 року Васконія відокремилася від Аквітанії, фактично здобуваючи незалежність.

Франко-арабські війни 
Влада франків у Васконії була хиткою. Зокрема, під час невдалого походу християн на мусульманську Сарагосу в 778 році, відступаючі франки зруйнували міські стіни Памплони, щоб послабити місто та уникнути можливого повстання. У відповідь баски напали на ар'єргард франкської армії на чолі з Роландом на перевалі Ронсева. Ця подія лягла в основу «пісні про Роланда». 

Скориставшись ситуацією, кордовський емір повернув собі Памплону та прилеглі до неї землі. Частина басків намагалися чинити опір і йому. Зокрема, 781 року двоє місцевих володарів, яких арабські джерелах називають ібн-Баласк («син Веласко») і Мотмін аль-Акра («Хімено Сильний»), зазнали поразки та були змушені підкоритися Кордові. 

Наступна згадка про Памплону датується 799 роком, коли Мутарріф ібн-Муса, який, як вважають, був управителем міста і представником християн-перевертнів з Касійського дому, був убитий профранкською фракцією.

806 року франки повернули собі Васконію. 812 року, після франко-кордовського миру, король Людовик Благочестивий відправився до Памплони, де створив недовговічне Памплонське графство. 

Через пару років, коли франки втратили контроль на південь від Піренеїв внаслідок повстання у Гасконі, Кордова знову повернула собі регіон. 816 року мусульмани перемогли памплонські війська у битві під Панкорбо, в якій загинув Баласк аль-Яласкі (Веласко Гасконського).

Гасконське герцогство 

У 864 році на основі Васконії утворюється спадкове герцогство Гасконь.

Державний устрій

Герцоги 
 602-606: Женіал
 660-670: Фелікс
 688-735: Одо Великий
 1009-1032: Санш VI Ґійом
 1052-1086: Вільгельм VIII 
 1362-1372: Едвард Чорний Принц

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Аннали королівства франків

Монографії. Статті 
 Collins, Roger. The Basques (2nd ed.). Oxford, UK: Basil Blackwell, 1990.
 Jimeno Jurío, José María. ¿Dónde fue la Batalla de "Roncesvalles"?. Pamplona: Pamiela, 2004. 
 Larrea, Juan José; Lorenzo, Jesús. Barbarians of Dâr al-Islâm: the Upper March of al-Andalus and the Western Pyrenees in the Eighth and Ninth Centuries  // La Transgiordania Nei Secoli XII-XIII e le "frontiere" del Mediterraneo Medievale. Oxford: Archaeopress, 2012, pp. 277–288. 
 Sorauren, Mikel. Historia de Navarra, el estado vasco. Pamiela, 1999.

Посилання 

 The Duchy of Vasconia 

засновані 602
602 у Європі
Середньовічні держави Франції
Середньовічні держави Іспанії
Герцогства Франції
Історія Країни Басків
Наварра
Атлантичні Піренеї
Аквітанія